Antlemon är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Haliday in Loew 1871. Antlemon ingår i familjen platthornsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Platthornsmyggor
Antlemon